WDFY1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 410 амінокислот, а молекулярна маса — 46 324.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки